Vaden steht für:

 Vaden (Arkansas), eine Gemeinde im Clark County (Arkansas) im US-Bundesstaat Arkansas

Vaden ist der Familienname folgender Personen:

 Jordan Vaden (* 1978), US-amerikanischer Sprinter
 Paul Vaden (* 1967), US-amerikanischer Boxer
 Robert Vaden (* 1985), US-amerikanischer Basketballspieler